Die folgenden Personen waren Äbte des Stiftes Altenburg:

Weblinks 
 Liste der Äbte von Altenburg im Benediktinerlexikon

Altenburg
Stift Altenburg